Jinzhu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinzhu (socken i Kina, Chongqing, lat 29,96, long 108,46), 
 Jinzhu (socken i Kina, Chongqing, lat 31,48, long 108,59), 
 Jinzhu (socken i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar